Bus Rapid System
 Aeroporto de Bristol
Desambiguações de siglas